Rewa ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Rewâ : un État princier disparu en 1950, intégré au territoire de l'actuel État de Madhya Pradesh ;
 Rewa : une ville de l'État de Madhya Pradesh ;
 Rewa Division : une des dix divisions territoriales de l'État de Madhya Pradesh.

Rewa : une des 14 provinces du pays.

La Rewa : une rivière.

Rewa : projet de communauté de la ville de Kerikeri, d'après le nom d'un chef maori.

Rewa : un village de la gmina de Kosakowo, dépendant du powiat de Puck dans la voïvodie de Poméranie.

Autres 
 Rewa F.C. une équipe de football des Fidji ;
 , navire-hôpital britannique coulé  le .
  REWA, sigle signifiant Revolutionary Ethiopian Women's Association, en Éthiopie. 
Homonymie de toponyme